

Cinema 
 Il cigno nero (Black Swan) – film del 2010 diretto da Darren Aronofsky

Musica 
 Black Swan – album degli Athlete del 2009
 Black Swan – singolo dei BTS del 2020

Personaggi immaginari 
 Cigno Nero (Black Swan) – personaggio dei fumetti Marvel Comics apparso per la prima volta in Deadpool

Televisione
 Cigno nero (Black Swan) – episodio della serie televisiva FlashForward
 Il cigno nero (Black Swan) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Numb3rs

Altro
Classe Black Swan – navi britanniche progettate per compiti di scorta ai convogli in alto mare

Pagine correlate 
 Cigno nero
 Il cigno nero
 The Black Swan
 Black Swan Records